Mount Lebanon (Mt. Lebanon) steht für:
 Mount Lebanon, en.: Libanongebirge, , syrisch-aramäisch ܛܘܪ ܠܒܢܢ; ṭūr lébnon
 Mount Lebanon (Louisiana)
 Mount Lebanon (Pennsylvania)
 Mount Lebanon (Grenada), Berg in Grenada